Parti démocratique socialiste est le nom de plusieurs partis politiques :
 Au Japon : Parti démocrate socialiste
 Au Monténégro : Parti démocratique des socialistes du Monténégro